Die Valencia Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Oktober bis 6. November 2011 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Basel das Swiss Indoors Basel gespielt, das genau wie die Valencia Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war David Ferrer, der allerdings im Halbfinale ausschied. Das Turnier konnte der Vorjahresfinalist Marcel Granollers für sich entscheiden, der im Finale den Argentinier Juan Mónaco besiegte. Dies war bereits sein zweiter Saisontitel und der erste Turniersieg auf Hartplatz. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Andy und Jamie Murray den Titel, sie traten jedoch nicht zur Titelverteidigung an. Die diesjährige Doppelkonkurrenz gewannen die Weltranglistenersten Bob und Mike Bryan, die sich im Finale gegen Eric Butorac und Jean-Julien Rojer durchsetzten. Der Sieg in Valencia war der bereits achte Saisontitel der Zwillinge und nach dem Triumph in Wien eine Woche zuvor der zweite Hallentitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.357.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.019.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 29. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Valencia